Paul Davis (politicus, 1947), Amerikaans politicus
 Paul Davis (politicus, 1972), Amerikaans politicus
 Paul Davis (Canadees politicus), voormalig premier van Newfoundland en Labrador
 Paul Davis (voetballer, 1961), Engels voetballer
 Paul Davis (voetballer, 1962), Jamaicaans voetballer
 Paul Davis (voetballer, 1968), Engels voetballer
 Paul Davis (zanger), een Amerikaanse rock- en soulsinger-songwriter en toetsenist